Lober ist der Familienname folgender Personen:

 Annette Lober (* 1986), deutsche Schauspielerin
 Edmund Lober von Karstenrod (1857–1930), Feldmarschalleutnant der k. u. k. Armee
 Karl-Ernst Lober (1927–2008), deutscher Politiker (NPD)
 Sigmund Lober (1772–1845), deutscher Bürgermeister, Apotheker und Chronist
 Zack Lober (* ≈1978), kanadischer Jazzmusiker

Lober ist
 der Name eines Baches, siehe Lober (Mulde)